Jezgra može značiti:

 Stanična jezgra
 Atomska jezgra
 Kometska jezgra
 Jezgra (računarstvo), središnji dio operacijskog sustava
 Središnji dio ili osnova nečega